Шарипбаев:
 Шарипбаев, Алтынбек Амирович — кандидат физико-математических наук, доктор технических наук, профессор по группе специальностей «Информатика, вычислительная техника и управления», академик Международной Академии информатизации, академик Академии педагогических наук Республики Казахстан.
 Шарипбаев, Зейнулла Зекенович — советский воин-интернационалист, участник войны в Афганистане посмертно награждённый орденом Красная Звезда. 
 Шарипбаев, Шоман — депутат Верховного Совета КазССР и Герой Социалистического Труда.